Stiff upper lip har flere betydninger:

Stiff Upper Lip (album)
Stiff upper lip (udtryk)